Historia tramwajów w Toruniu – dzieje systemu tramwajowego w Toruniu od 1891 roku do czasów współczesnych.

Początek przewozów tramwajowych w Toruniu datuje się na 1891 rok. Linie obsługuje Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Toruniu. System składa się z 8 linii (5 dziennych, 2 nocnych i 1 sezonowej). Tramwaje poruszają się po torach o rozstawie szyn 1000 mm.

Schemat dziennej sieci tramwajowej

Kalendarium

Okres niemiecki 1891-1918 
 1890
 16 sierpnia – zawarto umowę między ówczesnym niemieckim zarządem Twierdzy Toruń, a prywatną firmą Harestadt w Berlinie na ułożenie torowiska: Bydgoskie Przedmieście – dworzec kolejowy Toruń Miasto
 1891
 uruchomiono pierwszy tramwaj konny na trasie: Bydgoskie Przedmieście – Dworzec Toruń Miasto
 1899
 1 lutego – wyjazd pierwszego tramwaju elektrycznego na trasie: Bydgoskie Przedmieście – dworzec Toruń Miasto
 1901
 21 grudnia – przyjęcie koncesji tramwajów elektrycznych przez Zakłady Elektryczne miasta Torunia
 1904
 rozpoczęto budowę drugiej linii tramwajowej: Centrum – Mokre
 1906
 1 lipca – otwarto pętlę uliczną: Sienkiewicza, Mickiewicza, Reja, Bydgoska
 otwarto trzecią linię tramwajową na Chełmińskim Przedmieściu, trasa: Ratusz Staromiejski – ulica Grunwaldzka
 1907
 30 grudnia – pierwszy zanotowany wypadek tramwajowy – pojazd wypadł z szyn
 1914
 rozpoczęto budowę zajezdni tramwajowej, która istnieje do dnia dzisiejszego
 1915
 wprowadzono służbę konduktorską
 Toruń otrzymał cztery wozy silnikowe oraz sześć wozów doczepnych otwartych
 1916
 wzbogacenie taboru o cztery wozy silnikowe
 1917
 przedłużono linię tramwajową numer 2 do dworca Toruń Mokre, teraz Wschodni
 1917-1918
 ograniczenie ruchu tramwajowego na przedmieściach miasta na skutek zarządzeń władz niemieckich

Okres II Rzeczypospolitej 1920-1939 
 1920
 powołano Polską Dyrekcję Miejskich Elektrowni, Gazowni i Tramwajów
 1921
 wstrzymano na okres trzech miesięcy ruchu tramwajowego z uwagi na zły stan taboru i torowisk
 1926
 „Tramwaje” pod zarządem miasta Torunia
 sprowadzono cztery wozy silnikowe z firmy Siemens – Schuckert z Hamburga
 1927
 otwarto dwutorową linię w ulicy Chopina
 zlikwidowano torowisko przy „grzybie” (Ogród Muzyków)
 przedłużono torowisko na linii numer 3; od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Wybickiego
 1929
 sprowadzono z fabryki wagonów w Gdańsku dwóch wagonów silnikowych
 1934
 otwarto torowisko do dworca Toruń Główny przez most na Wiśle
 rozpoczęto budowę torowiska tramwajowego na Jakubskie Przedmieście – od dworca Toruń Miasto do Rzeźni (ulica Targowa)
 1935
 otwarto torowisko na Jakubskie Przedmieście
 1936
 ukończono układ torowisk na placu Bankowym (dzisiejszy plac Rapackiego)
 24 września – pierwszy przejazd tramwaju linii numer 1 pod Łukiem Cezara
 zlikwidowano torowisko na ulicach: Ducha i Kopernika
 otwarto stałą poczekalnię tramwajową na placu Bankowym (dzisiejszy plac Rapackiego)
 wybudowano warsztaty torowe przy zajezdni tramwajowej
 zmieniono trasę linii tramwajowej numer 3 z ulicy Chełmińskiej na aleję 700-lecia (dzisiejsza aleja Jana Pawła II) i Wały Generała Sikorskiego
 1939
 powiększono stan wozów doczepnych o cztery wagony

Okres okupacji niemieckiej 1939-1945 
 1939
 wrzesień – wysadzono most drogowy im Józefa Piłsudskiego – zawieszono linię do dworca Toruń Główny
 1944
 grudzień – zawieszono ruch tramwajowy na 6 miesięcy
 sprowadzenie przez Niemców 6. wozów silnikowych z Hagi

Okres PRL 1945-1989 
 1945
 1 maja – wznowiono częściowo ruch tramwajowy po II wojnie światowej
 1948
 1 września – przejęto Elektrownię przez Zjednoczenie Energetyczne Pomorza
 1950
 6 kwietnia – komunikacja miejska staje się przedsiębiorstwem samodzielnym: Miejskie Zakłady Komunikacyjne
 1 października – otwarto komunikację tramwajową z Centrum do dworca Toruń Główny
 1951
 sprowadzono 2 wozy silnikowe ze Słupska
 1952
 zmieniono nazwę MZK na MPK (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne)
 1953
 otrzymano 4 wozy silnikowe
 wykonano gruntowną przebudowę nadwozi z konstrukcji drewnianej na stalową
 1954
 zlikwidowano „końcówkę” przy Dworcu Toruń Główny i zastąpiono ją pętlą
 sprowadzono z Katowic 10 wagonów silnikowych
 1955
 linię numer 2 skierowano na aleję 700-lecia i Wały Generała Sikorskiego
 22 lipca – przedłużono linię numer 3 na odcinku: Wybickiego – dworzec Toruń Północny
 połączono torowiska linii numer 2 i 3 na placu Armii Czerwonej (dzisiejszy plac Teatralny)
 1956
 przedłużono linię numer 1 do ulicy Targowej (koniec zabudowań Zakładów Gazownictwa)
 dobudowano drugi tor przy ulicy Kujawskiej, od mostu drogowego do pętli przy dworcu Toruń Główny
 1958
 przedłużono torowisko linii numer 3 od pętli Toruń Północ do ulicy Lisiej (Wrzosy)
 1964
 zlikwidowano torowisko na ulicy Mickiewicza
 przebudowano torowisko przy ulicy Bydgoskiej
 wybudowano podwójne torowisko na ulicy Broniewskiego
 1968
 11 lutego – zlikwidowano etaty konduktorskie
 przebudowano torowisko na ulicy Nowickiego (dzisiejsza aleja Solidarności)
 wybudowano nowe torowisko na ulicy Szumana – przebicie przez teren Szpitala Wojskowego
 1969
 rozpoczęto budowę torowiska do Merinotexu (obecnie Motoarena)
 1970
 zlikwidowano torowisko w Zespole Staromiejskim – ulice: Różana, Szeroka, Królowej Jadwigi, Rynek Nowomiejski i św. Katarzyny
 1972
 otwarto torowisko do Merinotexu
 zlikwidowano torowisko na Wrzosy
 1974
 otwarto linię tramwajową do Elany przez ulicę Wschodnią
 pojawienie się na ulicach miasta nowych wozów tramwajowych – przegubowych typu 803 N
 1976
 uruchomiono linię numer 6 : Dworzec Główny – Elana, istniała do 1980 r.
 wrzesień – przy ulicy Zjednoczenia (dzisiaj Legionów) wybudowano zajezdnię autobusową; stara zajezdnia przy ulicy Sienkiewicza została przeznaczona tylko do taboru tramwajowego
 1978
 1 stycznia – powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
 1979
 zlikwidowano torowisko przy ulicy Grudziądzkiej
 1980
 do Torunia trafiają pierwsze tramwaje typu 805Na
 19 maja– otwarto częściowo nowe torowisko linii numer 2 – od ulicy Przy Kaszowniku do ulicy Bazyńskich
 otwarto nową trasę linii numer 2: Przy Kaszowniku, Warneńczyka, Kościuszki, Skłodowskiej-Curie do ul. Wschodniej (przez wiadukt Kościuszki)
 1981
 1 stycznia – przemianowano WPKM na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
 dzielnica Na Skarpie otrzymała połączenie tramwajowe z centrum miasta – pętla Ślaskiego
 1984
 zlikwidowano torowisko na moście drogowym, co oznaczało utratę połączenia tramwajowego z centrum miasta na dworzec Toruń Główny
 1986
 31 grudnia – przedłużono torowisko do pętli Olimpijska
 1987
 otwarto torowisko od ul. Sienkiewicza do ulicy Uniwersyteckiej przez ulice: Bema, Kraszewskiego, Czerwona Droga
 1 listopada – wycofano z ulicy Bydgoskiej linię numer 2, tramwaje skierowano na nową trasę ulicami: Bema, Kraszewskiego, Czerwona Droga
 zlikwidowano pętlę Ślaskiego

Po 1990 roku 
 1990
 13 października – przekształcono MPK w MZK
 1991
 wycofano z ruchu liniowego wagony typu N
 zlikwidowano torowisko na Chełmińskim Przedmieściu
 1993
 w zakładach MZK wybudowano tramwaj „zabytkowy”
 1996
 wycofano z ruchu liniowego tramwaje typu 803 N (przegubowiec)
 1997
 rozpoczęto przeprowadzanie pierwszych modernizacji tramwajów typu 805Na (wygląd zewnętrzny tramwajów pozostał taki sam)
 1999
 22 września – ostatni kurs tramwaju typu 803 N (przegubowiec). Wozy tego typu przestały kursować po 25 latach; trzy jednostki sprzedano do Szczecina, pozostałe skasowano

Po 2000 roku 
 2003
 kwiecień – rozpoczęto remont wiaduktu Kościuszki wraz z torowiskiem tramwajowym
 remont torowiska przy ulicy Skłodowskiej-Curie, odcinek od Wiaduktu Kościuszki do ulicy Wschodniej
 2004
 31 grudnia – zawieszono linię tramwajową numer 5: Elana – Olimpijska przez ulicę Wschodnią
 2005
 powołano Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej
 2006
 MZK rozpoczyna modernizację składów tramwajowych Konstal 805Na – docelowo 18 wagonów
 17 czerwca – uruchomiono sezonową turystyczną linię tramwajową na trasie: Reja – Olimpijska
 6 grudnia – uruchomiono nocną linię tramwajową 1N na trasie: Reja – Olimpijska
 2007
 zlikwidowano linię numer 2 W
 16 stycznia – linia numer 3 wraca po 16 latach, ale na inną trasę: Reja – Elana przez ulicę Uniwersytecką
 16 stycznia – linia numer 4 zmienia trasę: ulica Czerwona Droga, Kraszewskiego, Bema i dalej do pętli ulicznej Reja
 22 września – prezentacja i oddanie do użytku pierwszego zmodernizowanego składu Konstal 805Na (żółto-niebieski)
 5 listopada – rozpoczęto prace torowe przy zajezdni tramwajowej, ulica Sienkiewicza
 2008
 26 kwietnia – remont łuków torowych na ulicy Uniwersyteckiej i Wały Generała Sikorskiego
 12 maja – rozpoczęto modernizację torowiska przy ulicy Skłodowskiej-Curie
 sierpień – remont torowiska na skrzyżowaniu ulic Reja i Broniewskiego
 22 września – otwarto Muzeum Toruńskiej Komunikacji
 22 września – z zajezdni wyjechał drugi skład po gruntownej modernizacji (żółto-niebieski)
 2009
 luty – warszawska firma WYG International przedstawiła najlepszy wariant przebiegu trasy tramwajowej na Bielany ulicami Sienkiewicza, Gagarina, Okrężną
 15 września – oddano do użytku trzeci zmodernizowany skład 805Na (żółto-niebieski)

Po 2010 roku 
 2010
 25 czerwca – wyjechał z zajezdni czwarty skład po gruntownej modernizacji (żółto-niebieski)
 4 maja – na terenie zajezdni tramwajowej spłonął wóz 805Na, przyczyną było zwarcie elektryczne
 22 czerwca – rozpoczęto prace torowe na ulicy Szumana
 29 grudnia – podpisano umowę na zaprojektowanie linii tramwajowej na Bielany
 2011
 31 marca – zlikwidowano torowisko przy ulicy Wschodniej
 1 czerwca – 1 października – przebudowano torowisko na placu Hoffmana
 11 listopada – uruchomiono nową linię tramwajową numer 5, Motoarena – Olimpijska
 29 grudnia – ogłoszono przetarg na wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej
 2012
 testowano nowe wózki tramwajowe typu MT 03 H 1000 / T0 1/1000 wyprodukowane przez poznańską firmę Modertrans
 14 grudnia – na tory wyjechał pierwszy niskopodłogowy tramwaj produkcji Pesy typu SWING 121 NaK – przejazd testowy
 2013
 28 lutego – rozpoczęto budowę linii tramwajowej na Bielany
 wybudowano trzy tory odstawcze przy pętli tramwajowe Olimpijska
 5 czerwca – ogłoszono przetarg na zakup 12 składów niskopodłogowych
 1–12 sierpnia – zawieszono kursowanie wszystkich linii tramwajowych w Toruniu – przebudowa skrzyżowania Bema / Sienkiewicza / Broniewskiego
 8 listopada – podpisano umowę z firmą z Krakowa na modernizację pętli Motoarena
 28 listopada – podpisano umowę z firmą Budimex na budowę węzła przesiadkowego przy dworcu Toruń Miasto
 9 grudnia – podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Integracja systemu transportu miejskiego i zakup taboru tramwajowego”
 18 grudnia – podpisano umowę z firmą Pesa na dostarczenie 12 niskopodłogowych tramwajów typu Swing
 2014
 rozpoczęto montaż pierwszych elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach tramwajowych
 1 marca – otwarto pętlę Uniwersytet
 28 maja – przeprowadzono próby techniczne torowiska przy ul. Gagarina na Bielanach
 11 czerwca – przeprowadzono próby techniczne torowiska w alei Solidarności
 24 czerwca – nastąpiło otwarcie torowiska do dzielnicy Bielany (Uniwersytet)
 24 czerwca – otwarto platformę przesiadkową w alei Solidarności
 25 czerwca – zawieszono kursowanie linii numer 4
 czerwiec – wyremontowano łuk torowy na placu Rapackiego
 lipiec – rozpoczęto modernizację pętli Motoarena
 lipiec – rozpoczęto przebudowę torowiska na odcinku od placu Teatralnego do Mostu Kolejowego
 30 września – wzbogacono tabor tramwajowy w Toruniu o pierwszy niskopodłogowy skład – Swing 122NbT
 październik – rozpoczęto budowę węzła przesiadkowego przy dworcu Toruń Miasto
 1 października – pierwszy techniczny przejazd składu niskopodłogowego – Swing 122NbT
 9 października – do Torunia dotarł drugi skład niskopodłogowy typu – Swing 122NbT
 11 października – uruchomiono sezonową linię numer 8
 27 października – po czteromiesięcznej przerwie przywrócono linię numer 4
 27 października – pierwszy liniowy kurs tramwaju niskopodłogowego – Swing 122NbT
 7 listopada – ogłoszono przetarg na zakup 4 +(2) składów niskopodłogowych dwukierunkowych
 13 listopada – do Torunia dotarł trzeci skład niskopodłogowy typu – Swing 122NbT
 19 listopada – do Torunia dotarł czwarty skład niskopodłogowy typu – Swing 122NbT
 23 grudnia – do Torunia dotarł piąty skład niskopodłogowy typu – Swing 122NbT
 2015
 1 stycznia – uruchomiono nową linie tramwajową numer 3 N (nocną), Elana – Motoarena
 8 stycznia – do Torunia dotarł szósty skład niskopodłogowy typu – Swing 122NbT
 12 marca – do Torunia dotarł pierwszy trójczłonowy skład – Swing 122NbT
 1 kwietnia – do Torunia dotarł drugi trójczłonowy skład – Swing 122NbT
 8 kwietnia – podpisano umowę z firmą Pesa na dostarczenie 5 tramwajów typu Swing Duo (dwukierunkowych) i jednego wagonu technicznego
 10 kwietnia – do Torunia dotarł trzeci trójczłonowy skład – Swing 122NbT
 5 maja – do Torunia dotarł czwarty trójczłonowy skład – Swing 122NbT
 11 maja – pętla uliczna (Plac Teatralny) została wykorzystana po raz pierwszy do ruchu liniowego
 3 czerwca – do Torunia dotarł piąty trójczłonowy skład – Swing 122NbT
 8 czerwca – do Torunia dotarł szósty trójczłonowy skład – Swing 122NbT
 15 sierpnia – otwarto do ruchu liniowego, po gruntownej przebudowie, torowisko w ciągu ulic: Wały Generała Sikorskiego, Szumana i Warszawska
 7 października – otwarto węzeł przesiadkowy przy dworcu Toruń Miasto
 5 grudnia – do Torunia dotarł pierwszy skład typu – Swing Duo
 24 grudnia – zakończono dostawy Swingów Duo
 30 grudnia – pierwszy liniowy kurs tramwaju Swing Duo
 2016
 1 kwietnia – rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy linii tramwajowych w Toruniu planowanej na lata 2016–2022
 19 kwietnia – zakończono pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących rozwoju sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu
 maj – wybrano ostateczny wariant poprowadzenia linii tramwajowej do dzielnicy Jar
 maj – czerwiec – modernizowano torowisko na ulicy Broniewskiego
 6 – 14 sierpnia – wstrzymano ruch tramwajowy przez węzeł przesiadkowy w al. Solidarności z powodu napraw gwarancyjnych
 1 września – wprowadzono bilety czasowe 30 -, 60 – i 90 – minutowe, uprawniające do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach dziennych
 9 września – rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy linii tramwajowych w centrum miasta
 3 listopada – przy ulicy Kościuszki (wjazd od ulicy ks. Gogi) doszło do kolizji trzech tramwajów, które kolejno najechały na siebie
 24 listopada – uchwalono przez Radę Miasta Torunia przywilej dotyczący bezpłatnego korzystania w dniach 1 listopada i 31 grudnia (każdego roku) z komunikacji miejskiej
 30 grudnia – wydana została przez RDOŚ decyzja środowiskowa (DŚU) dla planowanej budowy linii tramwajowej do dzielnicy Jar
 2017
 26 stycznia – ogłoszono przetarg na zaprojektowanie linii tramwajowej na Jar
 20–24 marca – przeprowadzono roboty torowo-drogowe na Placu Niepodległości
 8 kwietnia – przeprowadzono roboty torowe u zbiegu ulic Bydgoskiej i Reja
 10–14 kwietnia – przeprowadzono roboty torowe na skrzyżowaniu ul. M. Skłodowskiej – Curie i Wschodniej
 20 kwietnia – ogłoszono przetarg na przebudowę układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową wydzielonego pasa tramwajowo – autobusowego, a także nowego, dwutorowego odcinka torowiska łączącego pl. Niepodległości z pl. Artylerii Polskiej
 10 – 11 czerwca – przeprowadzono roboty torowe u zbiegu ulic Bydgoskiej i Sienkiewicza
 3 sierpnia – w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie władze miasta podpisały umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – Bit-City II”
 wrzesień – rozpoczęto projektowanie linii tramwajowej na Jar
 2018
 2 stycznia – rozpoczęto konsultacje społeczne dotyczące nowej organizacji linii autobusowych i tramwajowych w mieście
 23 stycznia – podpisano umowę z firmą Balzola Polska na realizację projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II”
 lipiec – rozpoczęto przebudowę torowiska na Placu bp. Chrapka
 lipiec – rozpoczęto budowę torowiska na skrzyżowaniach Szosy Chełmińskiej z ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Długiej, które jest częścią nowej linii na Jar
 2019
 1 marca – rozpoczęto pilotażowy program, który zakłada m.in. wprowadzenie w Toruniu „karty miejskiej”
 8 maja - rozpoczęto przebudowę torowiska w rejonie pl. Rapackiego
 28 maja - zakończono przebudowę torowiska na pl. bp. Chrapka
 17 lipca - ogłoszono przetarg na zaprojektowanie linii tramwajowej na Jar (etap II - od ul. Strobanda do ul. Heweliusza)
 13 grudnia - ogłoszono przetarg na zakup 5 składów niskopodłogowych
 2020
 18 stycznia - władze MZK w ramach obchodów 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski nazwały siedem tramwajów imionami wybitnych twórców toruńskiej niepodległości: gen. Józef Haller, płk Stanisław Skrzyński, Helena Piskorska, Otton Steinborn, Stefan Łaszewski, Władysław Szuman, Helena Steinbornowa
 28 stycznia - podpisano umowę z firmą Progreg na wykonanie dokumentacji projektowej dla II etapu budowy linii tramwajowej do os. Jar
 4 marca - ogłoszono przetarg na przebudowę trzech odcinków torowisk – wzdłuż ul. Bydgoskiej i Szosy Lubickiej oraz w ciągu ul. Broniewskiego i ul. Kraszewskiego
 kwiecień - Mateusz Kustra wykonał makietę tramwaju Pesa Swing z klocków LEGO
 4 czerwca - przeprowadzono próby techniczne torowiska na odcinku od Wałów gen. Sikorskiego do ul. Chopina
 11 czerwca - otwarto, po gruntownej modernizacji, torowisko na Wałach gen. Sikorskiego, al. św. Jana Pawła II i ul. Chopina
 21 lipca - podpisano umowę z firmą Pesa na dostarczenie 5 niskopodłogowych tramwajów typu Swing
 4 listopada - podpisano umowę z firmą Balzola na remont trzech odcinków torowisk, tj. wzdłuż ul. Bydgoskiej, w ciągu ulic Broniewskiego i Kraszewskiego oraz wzdłuż Szosy Lubickiej
 19-20 listopada - przeprowadzono próby techniczne nowego torowiska na pl. Niepodległości
 12 grudnia - rozpoczęto modernizację torowiska tramwajowego w ul. Kraszewskiego
 14 grudnia - otwarto ok. 300-metrowy łącznik torowy w centrum miasta
 21 grudnia - rozpoczęto budowę stacji transformatorowej, która posłuży do zasilania sieci trakcyjnej linii tramwajowej na Jar 
 28 grudnia - ogłoszono przetarg na budowę nowej linii tramwajowej na Jar 
 2021
 styczeń - rozpoczęto modernizację torowiska tramwajowego w ul. Szosa Lubicka (od Placu Daszyńskiego do ul. Ślaskiego)
 27 lutego - otwarto węzeł przesiadkowy w Alei Jana Pawła II
 15 maja - otwarto po gruntownej przebudowie torowisko na odcinku: Plac Niepodległości - Plac Hoffmana
 30 sierpnia - podpisano umowę z przedstawicielami konsorcjum Balzola Polska i Intop Warszawa na budowę linii tramwajowej na Jar
 12 października - rozpoczęto budowę linii tramwajowej na Jar
 13 grudnia - do Torunia dotarł skład niskopodłogowy typu – Swing 122NaT

Zobacz też 
 Transport w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MZK Toruń
 Zarys historii komunikacji tramwajowej w Toruniu

Tramwaje w Toruniu